Cruella peut faire référence à : 
 Cruella d'Enfer, personnage des 101 dalmatiens ;
 Cruella (film), filmé tiré du personnage.